Caylloma (stad), een stad in Peru
Caylloma (provincie), een provincie van Peru
Caylloma (district), een district van Peru